Микеле Каппеллари (; 1630 — 1717) — итальянский поэт.

Был личным секретарём королевы Христины Шведской. Его стихотворения исключительно латинские: «Christina Instrata» (Венеция, 1700), «An Venetis bellum in Turkas suscipere expediret» (Рим, 1684), «Naufragium Felix» (Вен., 1668), «Poemata» (Венеция, 1697-1702).

Литература 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1630 году
Умершие в 1717 году
Поэты Италии
Итальянские поэты